Rosenbergtunnel heißt:
 der Rosenbergtunnel (A1) der Autobahn A1 in St. Gallen
 der Rosenbergtunnel (SBB) der Bahnstrecke St. Gallen–Rorschach in St. Gallen